Sérignac est un toponyme qui peut désigner :

 Sérignac (Charente), ancienne commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Chalais ;
 Sérignac (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Sérignac (Tarn-et-Garonne), commune française du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie ;
 Sérignac-Péboudou, commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Sérignac-sur-Garonne, commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France